Benches of the World, más comúnmente conocido como BOW, es una colección de NFTs, en Ethereum Blockchain, que está siendo publicada desde agosto de 2021. La colección está compuesta por 200 tokens, conocidos como bows, que se agrupan en diferentes series. En agosto de 2021, salió publicada la primera de las series, de categoría «Very Rare», que resume en cinco bows los eventos finales de la Guerra de Afganistán y la constitución del Emirato Islámico de Afganistán.

Un bow contiene una imagen, un diseño o un mensaje dentro de un banco publicitario, cuya forma es siempre la misma. Los bows se agrupan por series y cada serie contiene un tema concreto o narra una historia determinada.A través de sus comunidades en Twitter  o Telegram, o mediante colaboraciones con usuarios o diferentes medios, se van desvelando los enlaces y las bibliotecas donde los usuarios pueden adquirir los bows. 

El banco de los bows quiere rememorar los bancos publicitarios de los siglos XIX y XX, popularmente empleados como soportes por parte de diferentes compañías para anunciar productos comerciales. Estos bancos quedaron en desuso como consecuencia de la digitalización de la comunicación.

Comunidad de bowers 
Los usuarios que adquieren un bow pasan a denominarse «bowers» y a formar parte de la comunidad. En ella pueden encontrar información exclusiva sobre nuevas localizaciones, series o acceder a bows gratuitos. También pueden participar y proponer nuevos temas e historias para futuras series. En esta comunidad también se permite el intercambio de bows, facilitando que los usuarios puedan intercambiar los suyos para lograr completar una serie.

Categorías de los bows 
De acuerdo a los diferentes bows publicados, existen diferentes categorías de bows, según la cantidad publicada y la dificultad de encontrarlos.

• Annodine, es la categoría normal. Existen muchas cantidades de un mismo bow y se pueden adquirir en diferentes bibliotecas NFT.

• Very Rare, más limitadas, se publican en un número inferior y en escasas localizaciones.

• Only One, son bows únicos, se publica un ejemplar único y en una localización específica.

Referencias

Enlaces externos 

 

Colecciones
Ethereum